Семён Волконский:
 Волконский, Семён Давыдович (?—1707) — князь, стольник (с 1682) и воевода, старший из 2 сыновей кн. Д. И. Волконского. Участник Троицкого (1683) и Крымских (1687 и 1689) походов. При Петре I — обер-комиссар. 
 Волконский, Семён Романович (?—1673) — князь, стольник (с 1627) и воевода, младший из 4 сыновей кн. Р. Ф. Волконского. В 1655 — на воеводстве в Вязьме. В 1659 году сражался под Конотопом.
 Волконский, Семён Фёдорович (1703—1768) — российский военачальник, генерал-аншеф, член Военной Коллегии.